De Navigators, een internationale christelijke beweging
Navigators Studentenverenigingen, christelijke studentenverenigingen 
The Navigators, een bronzen sculptuur van David Kemp
Navigators Insurance of Navigators Insurance Cycling Team, een voormalige Amerikaanse wielerploeg

Zie ook 
Navigator (doorverwijspagina)